Просто́рная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Просторная улица — улица в Волгограде.
 Просторная улица — улица в Волжском.
 Просторная улица — улица в Краснослободске.
 Просторная улица — улица в Липецке.
 Просторная улица — улица в Москве.
 Просторная улица — улица в Новосибирске.
 Просторная улица — улица в Оренбурге.
Просторная улица — улица в Самаре.

Украина 
 Просторная улица — улица в Днепре.
 Просторная улица — улица в Ивано-Франковске.